Koira Tégui steht für:

 Koira Tégui (Dioundiou), Weiler in der Gemeinde Dioundiou in Niger
 Koira Tégui (Dosso), Stadtviertel von Dosso in Niger
 Koira Tégui (Gaya), Dorf in der Gemeinde Gaya in Niger
 Koira Tégui (Imanan), Weiler in der Gemeinde Imanan in Niger
 Koira Tégui, Dorf in der Gemeinde Karguibangou in Niger, siehe Abdou Koira (Karguibangou)
 Koira Tégui (Kirtachi), Weiler in der Gemeinde Kirtachi in Niger
 Koira Tégui (Dorf in Loga), Dorf in der Gemeinde Loga in Niger
 Koira Tégui (Weiler in Loga-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Loga in Niger
 Koira Tégui (Weiler in Loga-Süd), südliche gelegener Weiler in der Gemeinde Loga in Niger
 Koira Tégui (N’Dounga), Dorf in der Gemeinde N’Dounga in Niger
 Koira Tégui, Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Koira Tagui (Niamey)
 Koira Tégui (Stadtviertel in Ouallam), Stadtviertel von Ouallam in Niger
 Koira Tégui (Weiler in Ouallam), Weiler in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Koira Tégui (Sambéra), Weiler in der Gemeinde Sambéra in Niger
 Koira Tégui (Dorf in Simiri), Dorf in der Gemeinde Simiri in Niger
 Koira Tégui (Weiler in Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger
 Koira Tégui (Sokorbé), Weiler in der Gemeinde Sokorbé in Niger
 Koira Tégui (Tagazar), Dorf in der Gemeinde Tagazar in Niger
 Koira Tégui (Tillabéri), Stadtviertel von Tillabéri in Niger
 Koira Tégui (Tombokoirey II), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey II in Niger
 Koira Tégui (Yélou), Weiler in der Gemeinde Yélou in Niger